Stolarzówka – dolina
 Stolarzówka – łąka i polana w Pienińskim Parku Narodowym
 Stolarzówka – potok